Пал III Антал Э́стерхази, князь Галантский (венг. Esterházy Pál Antal; нем. Paul Anton Esterházy von Galantha; 11 марта 1786 — 21 мая 1866 года, Регенсбург) — венгерский князь, член династии Эстерхази. Сын князя Николая II, после смерти которого в 1833 году он возглавил семейство Эстерхази. В его честь назван торт «Эстерхази».

Биография 
Эстерхази, или Эстергази-Галанта (венг. Esterházy de Galántha) были крупнейшими частными землевладельцами Венгрии при Габсбургах. Первоначально имения Эстерхази находились в Галанте (ныне Словакия). Богатство рода было обусловлено приверженностью царствующему дому и католицизму. Семейству принадлежали огромные земельные владения. Например, в начале XIX века князьям Эстерхази принадлежали 29 имений, в том числе, 60 городов и городков и 400 деревень в основном в Венгрии. В 1626 году император Священной Римской империи сделал их графами, а с 1712 года глава рода носил княжеский титул. В отличие от других венгерских князей-магнатов (таких как Баттьяни или Пальфи), Эстерхази были медиатизованы, то есть считались равнородными европейским монархам.

Несмотря на свое огромное богатство, Пал III Антал, так же, как и его отец, Николай II, большую часть жизни находился в сложном финансовом положении, поскольку его расходы были выше доходов. Только его сын Николай III смог освободиться от долгов, продав знаменитую семейную коллекцию произведений искусства.

Хотя большинство предков Пала Антала служили офицерами императорской армии, он служил на дипломатическом поприще, и сделал политическую карьеру во время наполеоновских войн. В 1806 году он был секретарем австрийского посольства в Лондоне, а затем секретарем Меттерниха в Париже. Принимал активное участие в мирных переговорах 1813—1815 годов, а также в Венском конгрессе (1815).

После Венского конгресса был назначен послом Австрии в Великобритании. В 1830—1836 годах, будучи генеральным консулом Австрии на Лондонской конференции содействовал созданию независимой Бельгии.

В 1842 году он подал в отставку и вернулся в Венгрию, где стал членом Консервативной партии, поддерживавшей Габсбургов и не желавшей реформирования власти. 7 апреля 1848 года, во время революции в Венгрии Эстерхази стал министром иностранных дел в первом правительстве Венгрии, руководителем которого был граф Лайош Баттьяни. Выполнял роль посредника в переговорах между Веной и венгерским правительством. После того, как его намерения помирить обе стороны окончились неудачей, в сентябре 1848 года ушел в отставку. Позже Эстерхази поддерживал связи с венгерскими политиками в эмиграции, в частности, с Лайошем Кошутом.

В 1856 году присутствовал в качестве официального представителя на коронации императора Александра II в Москве.

Наследником его стал Миклош III Антал, князь Эстерхази.

Примечания

Литература 
 Abbott, John Stevens Cabot. Kings and queens: or, Life in the palace: consisting of historical sketches of Josephine and Maria Louisa, Louis Philippe, Ferdinand of Austria, Nicholas, Isabella II., Leopold, and Victoria''. — New York: Harper and Brothers, 1848.

Ссылки 
 Magyar Életrajzi Lexikon

Послы Австрии в Великобритании
Эстерхази
Члены Венгерской академии наук
Министры иностранных дел Венгрии
Персоналии:Вена
Умершие в 1866 году
Родившиеся в 1786 году
Страницы с непроверенными переводами